ʀ („lateinisches Kapitälchen r“) steht für: 
 Stimmhafter uvularer Vibrant, ein Konsonant in der Phonetik

Ʀ (Majuskel) bzw. ʀ (Minuskel) steht für:
 Transliterationszeichen der Yr-Rune (ᛦ) im jüngeren Futhark, siehe Elhaz